Zehn Schiffe der Royal Navy erhielten den Namen HMS Hermes, nach Hermes, dem griechischen Götterboten.

die erste HMS Hermes war die niederländische Sloop Mercurius, die 1796 von den Briten gekapert wurde.
die zweite HMS Hermes war ein Kriegsschiff mit 22 Geschützen, erworben 1798, verkauft 1802.
die dritte HMS Hermes ursprünglich HMS Majestic, war eine Sloop mit 16 Geschützen, gekauft 1803 und 1810 verkauft.
die vierte HMS Hermes war eine Fregatte mit 20 Geschützen, Stapellauf 1811, im Britisch-Amerikanischen Krieg 1814 abgebrannt.
die fünfte HMS Hermes war ein hölzernes Schiff, ursprünglich HMS George IV genannt, 1830 durch die Royal Navy erworben, in HMS Hermes umbenannt 1832, umbenannt in HMS Charger 1835, 1854 abgebrochen.
die sechste HMS Hermes war ein hölzerner Raddampfer, gebaut 1835, 1864 abgebrochen.
die siebte HMS Hermes war ein Linienschiff mit 74 Geschützen, Stapellauf 1816 als HMS Minotaur, 1866 umbenannt, 1869 abgewrackt.
die achte HMS Hermes war ein Kreuzer der Highflyer-Klasse, der zu einem Seeflugzeugtender umgebaut und 1914 von einem deutschen U-Boot versenkt wurde.
die neunte HMS Hermes war der erste als solcher gebaute Flugzeugträger, der von 1923 bis zu seiner Versenkung durch die Japaner 1942 in Dienst der Royal Navy stand.
die Bestellung eines Flugzeugträgers der Centaur-Klasse, der HMS Hermes genannt werden sollte, wurde 1945 storniert.
die zehnte HMS Hermes (begonnen als Elephant) war ein Flugzeugträger der Centaur-Klasse, der von 1953 bis 1986 in der Royal Navy eingesetzt wurde. Als INS Viraat an Indien verkauft.

Hermes, HMS